Bruno Bernard peut désigner :
 Bruno Bernard, un créateur de caractère typographique français ;
 Bruno Bernard, un photographe glamour américain ;
 Bruno Bernard, un homme politique français.

Voir aussi 
 Bruno Bernhard Heim